Владимир Николаевич Ляпоров:
 Ляпоров, Владимир Николаевич  (род. 1960) — российский военачальник, начальник Военной академии Воздушно-космической обороны, генерал-лейтенант 
 Ляпоров, Владимир Николаевич  (род. 1977) — российский политолог